Го́льдшмідт або Ґольдшмідт (, буквально — «ювелір») — німецьке прізвище.

Відомі носії:
 Б'єрн Ґольдшмідт (;  1979) — німецький веслувальник, олімпійський медаліст (2008).
 Герман Майєр Соломон Гольдшмідт (; 1802—1866) — німецький астроном і художник.
 Віктор Моріц Гольдшмідт (; 1888—1947); — норвезький геохімік.
 Мейр Арон Гольдшмідт (; 1819—1887) — данський письменник, драматург і ліберальний журналіст.
 Ріхард Гольдшмідт (; 1878—1958) — німецький і американський біолог.

Примітки